Mondino de' Liuzzi, médecin italien du Moyen Âge ;
 Mondin, langue littéraire d'oc des troubadours languedociens ;
 Mondin, village de Birmanie.